Ино () може да се отнася за:

 Ино, в древногръцката митология дъщеря на Кадъм, сестра на Семела и втората съпруга на цар Атамант в Беотия
 (173) Ино, астероид